Винкларн:

 Винкларн (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Винкларн (Нижняя Австрия) — коммуна в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.